Aleksandr Vólkov puede referirse a las siguientes personas: 

Aleksandr Aleksándrovich Vólkov (1885-1942), director de cine ruso .
Aleksandr Aleksándrovich Vólkov (1948), cosmonauta soviético.
Aleksandr Anatólievich Vólkov (1964), jugador de baloncesto soviético y ucraniano.
Aleksandr Vladímirovich Vólkov (1967-2019), tenista ruso.
Aleksánder Yevgueniévich Volkov (1988), peleador ruso de artes marciales mixtas.